Александр Сергеевич Белов (род. 11 сентября 1981 года, Уфа) — российский спортсмен, член олимпийской сборной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Солт-Лейк Сити. Мастер спорта России (прыжки на лыжах с трамплина).

Чемпион России (2001, 2002) в командном первенстве. Серебряный (2001 — К-120, 2004 — командное первенство) и бронзовый (2000 — командное первенство) призёр чемпионатов России.

Первый тренер — Р. Р. Абраров.

Тренер — заслуженный тренер России А. Н. Арефьев.

Воспитанник СДЮШОР № 33 г. Уфы, спортсмен ШВСМ РБ
Выступает за СК Вооруженных сил РФ, РФСО «Локомотив» и г. Уфу. С 2000 года входил в состав национальной сборной России.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS
 Профиль на сайте sports-reference.com 
 Профиль на сайте Спортивная Россия
 Профиль на сайте СК "Летающий лыжник"

Спортсмены Уфы
Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина России
Мастера спорта России
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002 года